Duitsland:
 Falkenberg (Mark)
 Falkenberg (Neder-Beieren)
 Falkenberg (Opper-Palts)
 Falkenberg (Saksen-Anhalt)
 Falkenberg (Wische)
 Falkenberg (Elster)
 Berlin-Falkenberg

Zweden:
 Falkenberg (gemeente in Zweden), een Zweedse gemeente.
 Falkenberg (stad in Zweden), de hoofdplaats van de genoemde gemeente.

Polen:
 Niemodlin, in het Duits Falkenberg
 Hertogdom Falkenberg, een middeleeuws hertogdom rond Falkenberg (Niemodlin)

diversen:
 Falkenberg (strip), een Belgische stripreeks